Tiyin pode significar:
 Tiyin, sub-divisão monetária correspondente a um centésimo de tengué casaco
 Tiyin, sub-divisão monetária correspondente a um centésimo de som usbeque